Il singolare del torneo di tennis Open d'Orleans 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cyril Saulnier che ha battuto in finale Nicolas Mahut 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (quarti di finale)
 Cyril Saulnier (Campione)
 Fabrice Santoro (primo turno)

 Arnaud Clément (semifinali)
 Jérôme Haehnel (primo turno)
 Thierry Ascione (quarti di finale)
 Gilles Simon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open d'Orleans 2005